La palabra distensión, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Distensión (diplomacia), un periodo de tregua en un enfrentamiento entre Estados, pero cuyo conflicto todavía no ha sido resuelto. En el marco de la guerra fría se conoce como détente.

 Distensión (medicina), el cambio en el tamaño o forma de un tejido u órgano tras aplicar una tensión externa.

Enlaces externos